Cree – debiutancki album zespołu Cree. Pierwotnie wydana przez firmę Pomaton w 1998, a następnie reedytowana przez Metal Mind Production w 2005. Krążek jest w całości dedykowany pamięci Ryśka Riedla.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy Cree
Albumy muzyczne wydane w roku 1998